Raichle ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhart Raichle (* 1940), deutscher Politiker (FDP)
 Hanno Raichle (* 1978), deutscher Drehbuchautor
 Karl Raichle (1889–1965), deutscher Zinnschmied und Metallkünstler
 Marcus E. Raichle (* 1937), US-amerikanischer Neurowissenschaftler

Siehe auch:

 Raichle Sportartikel
 Reichle